Анна фон Бранденбург () може да се отнася за:

 Анна фон Бранденбург (1487–1514), херцогиня на Шлезвиг-Холщайн-Готорф
 Анна фон Бранденбург (1507–1567), херцогиня на Мекленбург
 Анна фон Бранденбург-Ансбах-Кулмбах (1487–1539), херцогиня на Тешен
 Анна Катарина фон Бранденбург (1575–1612), кралица на Дания и Норвегия
 Анна Мария фон Бранденбург (1526–1589), херцогиня на Померания
 Анна София фон Бранденбург (1598–1659), херцогиня на Брауншвайг-Волфенбютел-Каленберг
 Анна Елизабет Луиза фон Бранденбург-Швет (1738–1820), принцеса на Прусия
 Анна София Шарлота фон Бранденбург-Швет (1706–1775), херцогиня на Саксония-Айзенах
 Анна от Прусия (1576 – 1625), курфюрстиня на Бранденбург
 Анна София фон Бранденбург (1527–1591), херцогиня на Мекленбург
 Анна Мария фон Бранденбург-Ансбах (1526–1589), херцогиня на Вюртемберг